Michael Waldmann ist der Name folgender Personen:

* Michael Waldmann der Ältere (um 1605–1658), österreichischer Maler 
 Michael Waldmann der Jüngere (1640–1682), österreichischer Maler 
 Michael Waldmann (Theologe) (1874–1953), deutscher Theologe und Hochschullehrer